Kisebb, ritkás erdő, fásított park
 Liget, irodalmi és ökológiai folyóirat
Földrajz
 Liget, település Baranya megyében
 Abaliget
 Adyliget
 Árpádliget
 Bátorliget
 Budaliget
 Erzsébetliget
 Hidasliget
 Kercseliget
 Magosliget
 Marosliget
 Népliget
 Rákosliget
 Szárliget
 Szigliget
 Szilasliget
 Sződliget
 Szögliget
 Tétényliget
 Tormásliget
 Városliget
 Zugliget